Велика Расіниця — населений пункт у Хорватії, в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Расіня.
 Мала Расіниця — населений пункт у Хорватії, в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Расіня.